Mineralisering kan syfta på:

 Mineralisering (geologi) - en mineralförekomst uppkommer genom att ämnen tillförs och koncentreras på en plats
 Järnmalmsmineralisering – kallas malm om det är lönsamt att bryta den
 Mineralisering – inlagring av mineraler i skelettet, se benvävnad
 Mineralisering – en process där organiskt material bryts ner till oorganiskt material, se nedbrytning